Tamna strana sunca (engl. The Dark Side of the Sun) može značiti:

 Tamna strana sunca (roman), SF roman
 Tamna strana sunca (1997), jugoslavenski film s Brad Pittom i Milenom Dravić, smimljen na Jadranu 1988., prvi put prikazan 1997.